Isabelle Delobel (ur. 17 czerwca 1978 w Clermont-Ferrand) – francuska łyżwiarka figurowa, startująca w parach tanecznych z Olivierem Schoenfelderem. Jest mistrzynią świata (2008), mistrzynią europy (2007) i zwyciężczynią finału Grand Prix (2009) oraz sześciokrotną mistrzynią Francji. Zakończyła karierę w lutym 2010 r.

Jej siostra Veronique Delobel również była łyżwiarką figurową.

Osiągnięcia

Z Olivierem Schoenfelderem

Bibliografia 
 

Francuscy łyżwiarze figurowi
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Ludzie urodzeni w Clermont-Ferrand
Urodzeni w 1978